Acuerdos Matignon es una expresión con la que se puede referir a dos acuerdos firmados en el Hôtel Matignon, residencia oficial del presidente del gobierno francés:
 Los Acuerdos de Matignon (1936), entre sindicatos, patronal y gobierno francés.
 Los Acuerdos de Matignon (1988), firmados por Jean-Marie Tjibaou y Jacques Lafleur, bajo el gobierno de Michel Rocard, que pusieron fin al conflicto de Nueva Caledonia.